Барри Келли: Келли, Барри (1908—1991) — американский актёр.
 Келли, Барри (род. 1954) — австралийский гребец-байдарочник.